Prazins pode se referir à:
 A Brasileira de Prazins (novela de Camilo Castelo Branco);
 Santa Eufémia de Prazins (freguesia do concelho de Guimarães);
 Santo Tirso de Prazins (freguesia do concelho de Guimarães).

Desambiguação